Ossipow (männliche Form) bzw. Ossipowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Ossipow (* 1989), russischer Eishockeyspieler
 Denis Andrejewitsch Ossipow (* 1987), russischer Eishockeyspieler
 Gennadi Semjonowitsch Ossipow (1948–2020), sowjetisch-russischer Kybernetiker, Informatiker und Hochschullehrer
 Gennadi Wassiljewitsch Ossipow (* 1929), russisch-sowjetischer Soziologe
 Igor Osypov (Ihor Ossipow; * 1988), ukrainischer Jazz- und Fusionmusiker
 Igor Wladimirowitsch Ossipow (* 1973), russischer Admiral

 Juri Sergejewitsch Ossipow (* 1936), russischer Mathematiker
 Leonid Michailowitsch Ossipow (1943–2020), sowjetischer Wasserballspieler
 Maxim Alexandrowitsch Ossipow (* 1963), russischer Arzt und Schriftsteller
 Natalja Petrowna Ossipowa (* 1986), russische Balletttänzerin
 Nikolai Jewgrafowitsch Ossipow (1877–1934), russischer Psychoanalytiker
 Sergei Jurjewitsch Ossipow (* 1967), russischer Eishockeyspieler
 Tatjana Ossipowa (* 1987), kasachische Skilangläuferin
 Wiktor Petrowitsch Ossipow (1871–1947), russischer und sowjetischer Psychiater